Grant Hutton (né le  à Carmel dans l'État de l'Indiana aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2012-2013 || Ice de l'Indiana || USHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || IceRays de Corpus Christi || NAHL ||42 ||4 ||6 ||10 ||53 ||4 ||0 ||1 ||1  ||10
|-
| 2013-2014 || IceRays de Corpus Christi || NAHL ||43 ||6 ||13 ||19 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Storm de Tri-City || USHL ||20 ||1 ||1 ||2 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Buccaneers de Des Moines || USHL ||11 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Jets de Janesville || NAHL ||32 ||4 ||10 ||14 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Redhawks de Miami || NCHC ||35 ||0 ||5 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Redhawks de Miami || NCHC ||36 ||9 ||9 ||18 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Redhawks de Miami || NCHC ||36 ||13 ||14 ||27 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Redhawks de Miami || NCHC ||37 ||7 ||14 ||21 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||9 ||1 ||5 ||6 ||2 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||55 ||6 ||15 ||21 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||24 ||0 ||5 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Islanders de Bridgeport || LAH ||46 ||9 ||11 ||20 ||12 ||6 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH ||16 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

| 16 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juillet 1995
Naissance dans le comté de Hamilton (Indiana)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York